.bit è uno pseudo-dominio di primo livello generico.È stato introdotto nel 2011. Il registro è tenuto dalla rete peer-to-peer Namecoin, basata su una tecnologia analoga alla rete Bitcoin.

Lo scopo del progetto è fornire un'alternativa decentralizzata e robusta al servizio gerarchico DNS.

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello